Villalpando kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalpando (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villalpando (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar